Русановский сельсовет:

 Русановский сельсовет — в Фатежском районе Курской области.
 Русановский сельсовет — в Черемисиновском районе Курской области.